E129 peut désigner :
 E129, numéro E du rouge allura AC, un colorant alimentaire ;
 JR East série E129, un type de rames automotrices japonaises.